Fürch ist der Name folgender Orte:

 Fürch (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft der Gemeinde Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Fürch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Fürch, deutscher Politiker (FDJ)

Siehe auch:
 Furch